Красный Камень — топоним:

Белоруссия 
 Красный Камень — посёлок в Добрушском районе Гомельской области.

Россия 
 Красный Камень — посёлок в Злынковском районе Брянской области.
 Красный Камень — бывший посёлок в Красногорском районе Брянской области.
 Красный Камень — район города Киселевска Кемеровской области.
 Красный Камень — жилой район Нижнего Тагила.
 Красный Камень — деревня в Боградском районе Хакасии.
 Красный Камень — посёлок в составе городского поселения Карабаш Челябинской области.
 Красный Камень — гора в Нижнем Тагиле.
 Красный Камень — скала в Гурзуфской долине на Южном берегу Крыма.

См. также 
 Мускат белый Красного Камня